Stenden ist:

 ein Ortsteil von Kerken in Nordrhein-Westfalen
 der deutsche Namen der Stadt Stende in Lettland